Uppik bezeichnet:
 Uppik (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uppik (Bucht) (auch Uppiffik), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland